Саверин — фамилия. Известные носители:
 Саверин, Михаил Алексеевич (1891—1952) — Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1942).
 Саверин, Эдуардо (род. 1982) — американец бразильского происхождения, один из соучредителей социальной сети Facebook.